Jan Kanty Turski (1832–1870) – polski poeta, pisarz, publicysta
 Jan Turski (1919–2004) – polski adwokat
 Jan Turski (1940–2016) – polski polityk, dyplomata